Świecko – frazione della città polacca di Słubice
 Święcko – frazione della città polacca di Kłodzko